«SOS» пісня шведського гурту ABBA. Випущена у червні 1975 в якості п'ятого синглу з їхнього альбому ABBA.

Позиції в чартах

Примітки

Посилання 

Сингли 1975
Пісні ABBA